Асуэло () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-Эстелья. Занимает площадь 11,1 км². Население — 42 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página Web de Azuelo 

Муниципалитеты Наварры